Andreas Mikkelsen (1989) – pilota di rally norvegese
 Ejnar Mikkelsen (1880-1971) – esploratore e scrittore danese
 Erling Mikkelsen (1947) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Jákup Mikkelsen (1970) – ex calciatore faroese, di ruolo portiere
 Lars Mikkelsen (1964) – attore danese
 Mads Mikkelsen (1965) – attore danese
 Peter Mikkelsen (1960-2019) – ex arbitro di calcio danese
 Tobias Mikkelsen (1986) – calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Vern Mikkelsen, propr. Arild Verner Agerskov Mikkelsen (1928-2013) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Pagine correlate
Michelsen